Wilhelm – imię męskie pochodzenia germańskiego. W starogermańskim oznaczało „tego, który udziela schronienia”. Żeńskim odpowiednikiem jest Wilhelmina (zdrobn. Mina). Imię szczególnie popularne w krajach anglosaskich.

Imieniny przypadają 1 stycznia, 10 stycznia, 7 lutego, 10 lutego, 17 lutego, 6 kwietnia, 17 maja, 8 czerwca, 26 lipca, 29 lipca i 2 września.

Odpowiedniki w innych językach 
 angielski – William (Will, Bill), Wilmot
 czeski – Vilém
 fiński – Vilho (Ville)
 francuski – Guillaume
 hiszpański – Guillermo
 holenderski – Wilhelmus (Willem)
 łotewski – Vilis, Vilhelms 
 portugalski – Guilhermo
 rosyjski – Вильгельм/Wilgielm
 rumuński – Gulielm
 węgierski – Vilmos
 włoski – Guglielmo

Święci o imieniu Wilhelm 
  Wilhelm z Roskilde (zm. ok. 1075) – biskup Roskilde, kapelan Kanuta Wielkiego, doradca króla Swena; wspomnienie 2 września
 Wilhelm z Vercelli (ok. 1085–1142) – opat, wspomnienie 25 czerwca
 Wilhelm z Yorku (zm. ok. 1154) – biskup Yorku; wspomnienie 8 czerwca
 Wilhelm z Eskil, Wilhelm z Paryża (1127–1203) – opat; wspomnienie 6 kwietnia
 Wilhelm Courtet (1590–1637) – francuski dominikanin, misjonarz na Dalekim Wschodzie, męczennik

Znane osoby noszące imię Wilhelm 
 Wilhelm, książę Walii (pot. książę William)
 Wilhelm, książę Lüneburga
 Wilhelm z Rubruk
 Wilhelm Alexander - Król Niderlandów
 Wilhelm z Noto – błogosławiony tercjarz franciszkański
 Wilhelm Bogaty – książę Geldrii, Kleve, Jülich i Bergu, hrabia Mark
 Wilhelm – książę Jülich i Geldrii
 Wilhelm – hrabia Weimaru, palatyn saski, margrabia Miśni
 William Baum – kardynał katolicki
 William Baldwin - aktor
 Wilhelm Canaris
 Bill Clinton
 Bill Cosby
 Wilhelm Czerwiński
 Bill Demong
 Wilhelm Dilthey
 Wilhelm Gustloff
 William Fichtner – aktor
 Bill Gates
 Wilhelm Grimm
 William Hanna
 Guillaume François Antoine de l’Hospital
 Bill Hicks – komik amerykański
Wilhelm II Hohenzollern 
 Wilhelm von Humboldt
 William Henry Hunt
 Wilhelm Johannsen
 Bill Kaulitz
 Wilhelm Keitel
 Wilhelm Kohn (1831–1882) – polski lekarz 
 Wilhelm Kubsz
 William Levy – aktor, model
 Guglielmo Marconi
 Wilhelm Marstrand
 Wilhelm Maybach
 William Murdoch – pierwszy oficer na RMS Titanic
 Liam Neeson – aktor
 Wilhelm Orlik-Rückemann
 Wilhelm Rentgen
 Wilhelm Rotkiewicz
 Wilhelm Sasnal
 Wilhelm Schickard
 William Frederick Haynes Smith
 Guillermo Stábile – piłkarz argentyński
 Wilhelm Steinitz
 Wilhelm Strienz
 William Szekspir
 Wilhelm Szewczyk
 Wilhelm Tell
 William Tenn
 Guillermo Vilas – argentyński tenisista
 William Usher
 Wilhelm Wien
 Wilhelm Wundt
 Wilhelm Zdobywca

Zobacz też 

 Wilhelm I
 Wilhelm II
 Wilhelm III
 Wilhelm IV
 Wilhelm z Baskerville – Imię Róży
 Châteauvillain – miejscowość we Francji

Przypisy 

Męskie imiona germańskie